Carena de muntanya, línia que divideix dos vessants en una serralada
 Carena (nàutica), volum limitat pel buc i per la superfície de flotació en un vaixell
 Carena (geografia), línia imaginària que fa de frontera hidrogràfica entre dues conques hidrogràfiques
 Editorial Carena